Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2017 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який триває з квітня по жовтень 2017 року.

Прем’єр-ліга 2017

Команди-учасниці 
У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2017 взяли участь 8 команд:

(1) ЧМХ — попередня назва цієї команди «Лєвша-Helpix». Це чемпіон міста Хмельницького 2016 року.

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Перша ліга 2017

Груповий етап

Група А

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2017 Першої ліги (Група А) взяли участь 9 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Підсумкова таблиця, Група А 

|}

 Після 1 круга команда ОТГ (Стара Синява) знялась з змагань, всі результати матчів з цією командою будуть анульовані. Команда була на 8 місці,1-1-6, голи 6-22.

Результати матчів

Груповий етап

Група В

Команди-учасниці 

У Чемпіонат Хмельницької області з футболу 2017 Першої ліги (Група В) взяли участь 9 команд:

опис:
 ВЛ — Вища ліга
 фг — Фінальна група
 пг — Попередня група

Підсумкова таблиця, Група В 

|}

Результати матчів

Фінальний етап

Група «А»

Фінальна таблиця Підгрупа «А» 

|}

Результати матчів підгрупи «А»
 «Перлина-Поділля»(смт. Білогір'я) — «Полонь» (м.Полонне)- 4:1
 «Полонь»(м.Полонне) — «Ружична» (с. Ружична)- 1:4
 «Ружична»(с. Ружична) — «Перлина-Поділля» (смт. Білогір'я)- 1:0

Група «B»

Фінальна таблиця Підгрупа «B» 

|}

Результати матчів підгрупи «B»
 «Оболонь»(смт.Чемерівці) — «Евеліна»(смт.Ярмолинці)- 1:2
 «Евеліна»(смт.Ярмолинці) — «Промінь» (смт. Чорний Острів)- 1:1
 «Промінь»(смт. Чорний Острів) — «Оболонь» (смт.Чемерівці)- 8:0

1/2 фіналу 

 «Перлина-Поділля»(смт. Білогір'я) — «Промінь»(смт. Чорний Острів)- 2:5
 «Ружична»(с. Ружична) — «Евеліна»(смт.Ярмолинці)- 5:2

матч за 3-є місце 

 29 жовтня
 м. Хмельницький
 «Евеліна»(смт.Ярмолинці) — «Перлина-Поділля»(смт. Білогір'я) 3:1

Фінал 

 29 жовтня
 м. Хмельницький
 «Промінь»(смт. Чорний Острів) — «Ружична»(с. Ружична) 1:0

Посилання 

 Футбольна першість області: команда Богдана Шершуна зазнала поразки

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
2017 у футболі